Mima (Indijanci)
 Mima (mitologija)